Jean Jamin ist der Name folgender Personen:

* Jean Jamin (Ethnologe) (1945–2022), französischer Ethnologe und Anthropologe 
 Jean-Baptiste Jamin (1772–1848), französischer General